Алту́нин — русская фамилия; имеет женскую форму Алтунина.

Известные носители 
 Алтунин, Александр Терентьевич (1921—1989) — советский военачальник.
 Алтунин, Валерий Степанович (1921—1998) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАСХН.
 Алтунин, Константин Викторович (род. 1967) — российский художник.
 Алтунин, Степан Титович (1904—1959) — советский учёный-гидротехник, член-корреспондент АН Узбекской ССР, лауреат Сталинской премии.

 Алтунина, Любовь Константиновна (род. 1944) — химик.